

Centri abitati 
 Eren – villaggio del distretto di Alaca in Turchia

Persone 
 Emrah Eren – calciatore turco
 Halil İbrahim Eren – calciatore turco
 John Eren – politico australiano

Cultura di massa 
 Eren Jaeger – personaggio protagonista del manga L'attacco dei giganti